Jacquin:
Nikolaus Joseph von Jacquin
Philippe Jacquin